

Geografia
Spagna
 Alagón – comune della provincia di Saragozza nella comunità autonoma dell'Aragona
 Alagón – fiume della Castiglia e León e dell'Estremadura
 Alagón del Río – comune della provincia di Cáceres nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Vegas del Alagón – comarca della provincia di Cáceres

Altro
 Alagón – famiglia di origine spagnola